Премьер-лига Боснии и Герцеговины 2013/14 () — четырнадцатый сезон чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу, который начался 27 июля 2013 года и закончился 10 мая 2014 года.

Участники

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица 

Источник данных: kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры 

Источник данных: soccerway.com

2013/2014
Босния
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2013 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2014 году